

Locaties 
Marino (Italië) , een gemeente in de provincie Rome, Italië
Marino (Australië), een stad van Adelaide, Zuid-Australië
Marino (Dublin), een stad van Dublin, Ierland
Marino (Noord-Macedonië), een dorp in Noord-Macedonië
Mariño (Nueva Esparta), gemeente in de Venezolaanse staat Nueva Esparta
Mariño (Sucre), gemeente in de Venezolaanse staat Sucre
Maryino (district), district van Moskou, Rusland

Stations 
Station Marino, station in County Down, Noord-Ierland
Marino (metrostation), een station van de metro van Moskou

Personen 
Marino (naam), mensen die Marino als voor- of achternaam hebben
Marino, een slechterik in de videogame Mega Man X: Command Mission
Dan Marino, voormalig quarterback van de Miami Dolphins

Overige 
Marino (strip), een stripboek uitgegeven door het Franse Editions Lug
Toyota Sprinter Marino, een alternatieve versie van de Toyota Corolla